Granges, plural de granja, vegeu granja (desambiguació)
 Toponímia:
 Granges (Saona i Loira), municipi al departament de Saona i Loira (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Granges (Veveyse), municipi al districte de la Veveyse del cantó de Friburg (Suïssa)
 Les Granges (Aube), municipi al departament de l'Aube i a la regió del Gran Est, França)
 Granges-d'Ans, municipi al departament de la Dordonya (regió de la Nova Aquitània, França)
 Granges-sur-Aube, municipi al departament del Marne (regió del Gran Est, França)
 Granges-sur-Baume, municipi al departament del Jura (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Granges-les-Beaumont, municipi al departament de la Droma (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Granges-le-Bourg, municipi al departament de l'Alt Saona (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Les Granges-Gontardes, municipi al departament de la Droma (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Granges-sur-Lot, municipi al departament d'Òlt i Garona (regió de la Nova Aquitània, França)
 Granges-Narboz, municipi al departament del Doubs (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Les Granges-le-Roi, municipi al departament de l'Essonne (regió d'Illa de França) 
 Granges-la-Ville, municipi al departament de l'Alt Saona (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Granges-sur-Vologne, municipi al departament dels Vosges (regió del Gran Est, França) 
 Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges, municipi al departament de l'Alt Saona (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Guilherand-Granges, municipi al departament de l'Ardecha (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)  
 Matafelon-Granges, municipi al departament de l'Ain (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Naisey-les-Granges, municipi al departament del Doubs (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Miscel·lània: Georges Granges de Fontenelle (Villeneuve d'Agen, 1769 - 1819), compositor francès